Dünger bezeichnet:
 den Sammelbegriff für Stoffe und Stoffgemische in der Landwirtschaft, die das Nährstoffangebot für Kulturpflanzen erhöhen, siehe Dünger

Dünger ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Dünger (1961–2006), deutscher Fußballspieler
 Steffen Dünger (* 1967), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Dunger